Der deutsche Name Eibisch (mittelhochdeutsch ībesch(e), althochdeutsch ībisca) wurde aus lateinisch (h)ibīscum entlehnt, das seinerseits aus dem Keltischen stammt. Die weitere Herkunft ist unklar, in den anderen indogermanischen Sprachgruppen – also außerhalb des Keltischen, Lateinisch-Romanischen und Germanischen – ist dieser Pflanzenname nicht vertreten.

Eibisch steht für:

die Pflanzengattung und Arten der Gattung Althaea, siehe Eibisch (Gattung)
speziell die Pflanzenart Althaea officinalis, siehe Echter Eibisch
die Pflanzengattung und Arten der Gattung Hibiskus (Straucheibisch), siehe Hibiskus
die Pflanzengattung und Arten der Gattung Abelmoschus (Bisameibisch), siehe Abelmoschus
speziell den Gemüseeibisch (Abelmoschus esculentus)
als Synonym für die Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea)

Eibisch ist außerdem der Familienname von:
Eugeniusz Eibisch (1896–1987), polnischer Maler und Hochschullehrer. Nach dessen Frau Francizska ist die Franciszka-Eibisch-Stiftung benannt.
Sascha Eibisch (* 1978), deutscher Musiker, Schauspieler, Autor, Produzent und Künstlermanager